Alleghany, Allegany vagy Allegheny megye nevet összesen öt megye viseli az Egyesült Államokban:
Alleghany megye (Észak-Karolina)
Alleghany megye (Virginia)
Allegany megye (Maryland)
Allegany megye (New York)
Allegheny megye (Pennsylvania)